A Drone Hopper-Androni Giocattoli (UCI csapatkód: DRA) egy olasz profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI ProTeam besorolással rendelkezik, azaz az országúti kerékpárcsapatok második vonalába tartozik.

Története

Keret (2022)

Források 
https://www.procyclingstats.com/team/drone-hopper-androni-giocattol-2022

Külső hivatkozások 
Hivatalos oldal

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Olaszországban